Воган:

 Воган — коммуна в фюльке Нурланн в Норвегии.

Персоналии 
 Воган, Боб (род. 1945) — британский математик, член королевского общества, работающий в области аналитической теории чисел.
 Воган, Грег (род. 1973) — американский актёр.
 Воган, Кейт (1851—1903) — британская танцовщица и актриса.
 Воган, Роджер Уильям Бид (1834—1883) — католический прелат, архиепископ Сиднея.
 Воган, Томас (1622—1666) — английский священник, розенкрейцер, алхимик и мистик, писавший в основном под псевдонимом Eugenius Philalethes (Евгений Филалет).
 Воган, Эдвард — капитан-командор русского флота.